Petr Obdržálek může být:

 Petr Obdržálek (lední hokejista) (* 1986) – český hokejista
 Petr Obdržálek (režisér) (* 1941) – český televizní režisér